Цзинъюань (Нинся) (泾源) — уезд городского округа Гуюань Нинся-Хуэйского автономного района (КНР).
 Цзинъюань (Ганьсу) (靖远) — уезд городского округа Байинь провинции Ганьсу (КНР).